2004 Голяма награда на Германия е 52-рото за Голямата награда на Германия и дванадесети кръг от сезон 2004 във Формула 1, провежда се на 25 юли 2004 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия
2004 година в Германия